Das Herrendoppel der Australian Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Łukasz Kubot und Robert Lindstedt, die in diesem Jahr nicht gemeinsam antraten. Beide schieden mit ihren Partnern jeweils in der zweiten Runde aus. Überraschend gewonnen haben die ungesetzten Italiener Simone Bolelli und Fabio Fognini.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 

Herrendoppel
2015